Суперкубок Армении по футболу 2012 — 15-ый розыгрыш Суперкубка Армении, ежегодного футбольного матча, в котором встретились «Улисс» и «Мика». 

Матч состоялся 24 сентября 2012 года в Ереване на стадионе «Республиканский». Участниками розыгрыша Суперкубка были чемпион Армении 2011 «Улисс» и обладатель Кубка Армении 2011 «Мика». «Улисс», будучи чемпионом страны, являлся номинальным хозяином поля. Для «Улисс» ФК это был первый матч в розыгрышах Суперкубка Армении. А для «Мики» - пятый, но лишь одни раз «Мике» удавалось победить в мате за Суперкубок.

Второй раз за всю историю Суперкубков Армении матч завершился послематчевым пенальти, где одержала победу «Мика».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2011
 Кубок Армении по футболу 2011

Ссылки 

2012
Футбол в Европе в 2012 году
ФК «Улисс»
ФК «Мика»
Сентябрь 2012 года
События 24 сентября
Спорт в Армении в 2012 году
Спортивные соревнования в Ереване